Čikoš ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Čikoš, slowakischer Fußballspieler
 Natalie Čikoš, US-amerikanisch-kroatische Fußballspielerin

Čikoš steht für:

 die kroatische und serbische Bezeichnung des ungarischen Begriffes Csikós, welches Pferdehirt bedeutet